Харла́мпий Ка́рпович Бара́нов (23 февраля 1892, Мишинский, область Войска Донского — 1980, Москва) — российский и советский учёный-арабист, создатель московской арабистической школы, заслуженный деятель науки РСФСР (1962), составитель арабско-русского словаря. Профессор (1939).

Биография 
Родился 23 февраля 1892 года на хуторе Мишинский области Войска Донского. Рано лишился отца. Учился в начальной школе в Новочеркасске.

После окончания школы решил поступить на арабско-персидско-турецкое отделение Лазаревского института восточных языков в Москве. Для этого ему пришлось самостоятельно изучать латынь и иностранные языки по самоучителю и в 1912 году он был принят в институт.

В 1915 году окончил институт и был призван в армию. Его направили на учёбу в Александровское военное училище, а затем в один из казачьих полков Галицкого фронта. Вскоре Баранова переводят в Петроград, где он служит переводчиком турецкого языка.

После революции он преподаёт восточные языки на Восточном факультете Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, а затем в Московском институте востоковедения (бывший Лазаревский институт), который в 1952 году стал частью Московского института международных отношений (МГИМО).

В Московском институте международных отношений преподавал арабский язык, заведовал объединённой кафедрой арабского, персидского, пушту и африканских языков до 1975 года. Также исполнял обязанности декана Восточного факультета.

Арабско-русский словарь 
Главным делом всей жизни Баранова было составление арабско-русского словаря, материал к которому он собирал ещё будучи студентом. Первый выпуск словаря состоялся в годы Второй мировой войны, а спустя более тридцати лет в 1976 году был выпущен полностью завершенный труд, содержащий более 42 тысяч слов.

Труды 
 Арабская хрестоматия (1937)
 Русско-арабский словарь политических, экономических и философских терминов (1937)
 Хрестоматия по арабскому языку (1939)
 Арабско-русский словарь (1940—1946)
 О способах выражения наречий в современном литературном арабском языке (1941)
 Учебник арабского языка (1947)
 Абу Усман аль-Джахиз «Книга о скупых» (1965; перевод на русский язык)

Премия 
В 1992 году в честь 100-летия со дня рождения Харлампия Карповича Баранова Учёным Советом МГИМО учреждена премия имени профессора Х. К. Баранова за вклад в филологическую науку.

Хобби 
Х. К. Баранов был сильным шахматистом I категории. В дореволюционные годы был членом частного шахматного клуба, играл в московских турнирах, был знаком с будущим чемпионом мира А. А. Алехиным (Алехин брал словари из домашней библиотеки Баранова), дружил с мастером Н. Д. Григорьевым. Во время Первой мировой войны, будучи переводчиком в Главном управлении генерального штаба Российской императорской армии участвовал в турнирах Петроградского шахматного собрания. По возвращении в Москву неоднократно принимал участие в первенствах столицы (лучший результат — в 1924 г.). В 1930-е гг. играл по переписке. В турнире по переписке мастеров и I категории (1935—1936) победил мастеров Я. Г. Рохлина (специальный приз за самую красивую партию) и А. Н. Чистякова (поделившего первое место в турнире).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Харлампий Карпович Баранов alfarabinur.kz
 (копия)
 Арабско-русский словарь Баранова Х. К., электронная версия.
 ОТКЗ 

Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Авторы энциклопедий и словарей
Переводчики с арабского на русский
Шахматисты Москвы
Профессора МГИМО
Арабисты СССР